Imię i nazwisko William Roberts (także Bill Roberts oraz Will Roberts) nosili lub noszą m.in.:
 William Roberts (1895-1980) – brytyjski malarz
 Bill Roberts (1899-1974) – amerykański reżyser filmów animowanych
 Bill Roberts (1912-2001) – brytyjski lekkoatleta, mistrz olimpijski z 1936
 William Roberts (1913-1997) – amerykański scenarzysta filmowy
 Billy Roberts (William Moses Roberts) (1936-2017) – amerykański muzyk, kompozytor, autor m.in. Hey Joe
 William Leonard Roberts II (ur. 1975) – amerykański raper znany jako Rick Ross
 William L. Roberts – amerykański wojskowy, pułkownik, walczył podczas II wojny światowej
 William Roberts – nowozelandzki rugbysta